Molekulska formula -{C23H31N3O}- se može odnositi na:

 APINACA
 BU-LAD